Витиния () е древна област и царство в Северозападна Мала Азия, основано от тракийските племена на тините и витините.

География 
Витиния се намира между Мраморно море и Pontos Euxinos (Черно море), планината Олимп (Keşiş Dağ), Parthenios (днес Bartan Su) от Пафлагония; на юг граничи с държавите Галатия, Фригия и Малоазийска Мизия.

Градове 
 Халкедон
 Хеленополис
 Никомедия (днес Измит)
 Никея (днес Изник)
 Пруса (днес Бурса)
 Прусиас ад Хипиум (днес Гемлик или Konuralp)

История 
През 430 пр.н.е. Доидалсес създава династия. Витиния запазва своята независимост от персийските сатрапи.

Римска провинция 
Витиния става римска провинция, столица остава Никомедия. През 64 пр.н.е. се създава двойната провинция Витиния и Понт, Bithynia et Pontus.

Витиния е от 27 пр.н.е. до Марк Аврелий почти винаги сенаторска провинция. Императорска провинция е няколко пъти при Клавдий и Нерон.

Списък на владетелите на Витиния

Династии 
 Дидалс (435/4 пр.н.е.)
 Ботир (?–377/6 пр.н.е.)
 Бас (377/6 – 328 пр.н.е.)

Царе 
 Зипойт (328 – 280 пр.н.е.)
 Никомед I (280 – 255/3 пр.н.е.)
 Зиела (ок. 250–ок. 230 пр.н.е.)
 Прусиа I (ок. 230 – 182 пр.н.е.)
 Прусиа II (182 – 149 пр.н.е.),
 Никомед II Епифан (149 – 128/7 пр.н.е.)
 Никомед III Евергет (128/7–ок. 94 пр.н.е.)
 Никомед IV Филопатор (ок. 94 – 74 пр.н.е.)

Римско време 
През римското време Витиния е управлявана от римски проконсули, прокуратори и легати за по две години:

Литература 
 Christian Marek, Pontus et Bithynia. Die römischen Provinzen im Norden Kleinasiens. von Zabern, Mainz 2003, ISBN 3-8053-2925-3.
 Sencer Sahin, Bithynische Studien. Bithynia Incelemaleri. Habelt, Bonn 1978, ISBN 3-7749-1497-4.

Източници